Октябрьдорф — название населенных пунктов в России:

 Октябрьдорф — до 1948 г. название села Пшеничное в Нижнегорском районе Крыма.
 Октябрьдорф — до 1948 г. название села Серебрянка в Раздольненском районе Крыма.